

Ім'я 
Ю́ліуш () — польський варіант українського чоловічого імені Юлій, які мають однакове походження (, ).

Відомі особи з ім'ям Юліуш 

 Юліуш Белтовський (1852—1926) — львівський  скульптор, художник, педагог.
 Юліуш Зарембський (1854—1885) — польський піаніст і композитор.
 Юліуш Кляйнер (1886 — 1957) — польський літературознавець.
 Юліуш Коссак (1824—1899) — польський художник.
 Юліуш Руммель (1881—1967) — польський генерал Війська Польського.
 Юліуш Махульський ( 1955) — польський комедійний режисер та сценарист, продюсер, актор.
  (1910—1999) — польський поет, прозаїк, перекладач англомовної поезії.

Культура 
 Театр імені Юліуша Словацького

Примітки 

Польські імена
Чоловічі імена